Waldemar Kolmsperger ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Kolmsperger der Ältere (1852–1943), deutscher Maler 
 Waldemar Kolmsperger der Jüngere (1881–1954), deutscher Maler